Il doppio del torneo di tennis Tulsa Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enrique Abaroa e Michael Sell che hanno battuto in finale Gabriel Trifu e Glenn Weiner 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Tim Crichton /  Ashley Fisher (semifinali)

 Dejan Petrović /  Andy Ram (quarti di finale)
 Adam Peterson /  Damien Roberts (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2000